Alba Platte oder Alba-Platte steht für:

 Alba-Platte zur Ablichtung von Fotografien
 Alba Platte, Platte aus Gips, siehe Gipskarton